Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs 2020-2021 – stagione della squadra di calcio
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs 2020-2021 – stagione della squadra di pallacanestro maschile
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs 2020-2021 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs 2020-2021 – stagione della squadra di pallavolo maschile